Svarog trenutak – trenutak u kojemu je sve jasno bez riječi.

Prema nekim legendama Svarog je čekić upotrebio i pri stvaranju zemlje da bi Altirske planine prestale da rastu. Nakon toga, od iskri uzrokovanih udarcem po vrhu Altirskih planina nastali su mnogi bogovi.  Sam trenutak prije udarca čekićem naziva se Svarog trenutak.

Ta tenzija prije samog sraza, koju objedinjuje naziv „Svarog trenutak“,  primjenjivala se prilikom opisa velikih bitki, sukoba ratnika, pa čak i u samoj Slavenskoj poeziji o ljubavi.
Svarogova moć nad vatrom je identificirana i kao generativna i seksualna moć vatre. Generativna, ona koja rađa, jer je on stvoritelj, a seksualni nagon i strasti imaju metaforične osobine vatre. 

To je isto tako i bio trenutak prije sukoba dva borca/ratnika na bojištu dok se gledaju oči u oči.

Dan posvećen Svarogu je bio utorak. Najznačajniji praznik posvećen ovom božanstvu je padao vjerojatno na 22. prosinac (doba zimskog sunovrata). Kasnije su mnogi običaji vezani za solarni kult, koji je pripisivan Svarogu, počeli prakticirati u doba Božića. Tradicionalno taj dan (utorak) se i slavi Svarog trenutak.

Slavenska mitologija